Employee of the Month ist der Filmtitel von

 You’re Fired!, US-amerikanische Filmkomödie von Mitch Rouse aus dem Jahr 2004
 Employee of the Month (2006), US-amerikanische Filmkomödie von Greg Coolidge aus dem Jahr 2006